Михаил Николаевич Елгин (род. 14 октября 1981 года в Ленинграде, СССР) — российский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1998 году. В июне 2001 года впервые пробился в финал на турнире серии ITF Futures. В июле того же года одержал первую победу. В октябре дебютирует в основных соревнованиях на турнире мирового тура ATP в Санкт-Петербурге. В первом круге он уступил французскому теннисисту Фабрису Санторо 4-6, 3-6. Через год на этом же турнире он вновь уступает в первом матче. На этот раз белорусу Владимиру Волчкову 4-6, 0-6. В ноябре 2002 года выигрывает турнир серии Futures. Не пробиваясь по рейтингу, в основные соревнования турниров ATP Михаил участвуют лишь на турнире в Санкт-Петербурге, получая специальные приглашения от организаторов. Поэтому третье его участие в турнире ATP в октябре 2004 вновь произошло на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом раунде он уступил Микаэлю Льодра 2-6, 2-6. В 2007 году выигрывает три турнира серии Futures.

В декабре 2007 года побеждает на турнире серии ATP Challenger в Дели. В феврале 2008 года, пройдя через квалификационный отбор, принимает участие в турнире ATP в Марселе. В первом круге о уступает французу Николя Маю 3-6, 3-6. В июле выигрывает Challenger в Саранске. В финале он переиграл Дениса Истомина 7-6(6), 3-6, 6-3. В августе он побеждает на турнире Challenger в Самарканде. В октябре 2008 года на турнире ATP в Санкт-Петербурге впервые в карьере сумел дойти до четвертьфинала. В первом раунде он переиграл Филиппо Воландри 6-4, 6-4. Второй круг он прошел без борьбы из-за отказа от участия Николая Давыденко. В четвертьфинале Елгин проигрывает Виктору Ханеску 1-6, 4-6. На следующий год на этом турнире он дошел до второго раунда, переиграв в первом Михаила Кукушкина 6-3, 6-3. Во втором круге он уступает Игорю Куницыну 2-6, 3-6.

В 2010 году выигрывает на четырех турнирах серии Futures. В октябре 2011 года на турнире в Санкт-Петербурге совместно с Александром Кудрявцевым впервые выходит в финал турнира ATP. В решающем матче российская пара уступила британцам Колину Флемингу и Россу Хатчинсу 3-6, 7-6(5), [8-10]. В 2012 году Елгин в дуэте с Денисом Истоминым дважды вышел в третий раунд на турнирах серии Большого шлема (Открытый чемпионат Франции и Уимблдонский турнир). В июне он достиг наивысшего для себя (53-го) места в парном рейтинге. Первый титул в Мировом туре Михаил завоевал в октябре 2013 года на Кубке Кремля в Москве, где он выступил в паре с Истоминым.

В феврале 2014 года Елгин в альянсе с Франтишеком Чермаком сумел выйти в финал зального турнира в Делрей-Бич. Следующий раз в финал АТП он вышел уже в феврале 2017 года на турнире в Софии в партнёрстве с Андреем Кузнецовым.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (28)

Победы (16)

Поражения (12)

Финалы турниров ATP в парном разряде (4)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (105)

Победы (65)

Поражения (40)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты России